Ровшан Мамедович Гусейнов (; род. 17 декабря 1975, Ехегнадзор) — азербайджанский боксёр, представитель нескольких весовых категорий от наилегчайшей до лёгкой. Выступал за сборную Азербайджана по боксу в период 1992—2004 годов, чемпион Европы, победитель и призёр многих турниров международного значения, участник летних Олимпийских игр в Афинах. Также известен как спортивный функционер и рефери.

Биография 
Ровшан Гусейнов родился 17 декабря 1975 года в городе Ехегнадзор Армянской ССР. Переехав на постоянное жительство в Баку, проходил подготовку в местном «Динамо» под руководством известного тренера Рауфа Джаббарова. Принимал участие в юниорских первенствах СССР по боксу.

Дебютировал на международной арене в сезоне 1992 года, когда вошёл в состав азербайджанской национальной сборной и выступил на чемпионате мира среди юниоров в Монреале, где в зачёте наилегчайшей весовой категории сумел дойти до стадии четвертьфиналов — был остановлен кубинцем Лоренсо Арагоном.

В 1993 году одержал победу на юниорском чемпионате Европы в Салониках и на взрослом европейском первенстве в Бурсе. Долгое время оставался единственным азербайджанским чемпионом Европы по боксу (это достижение повторил Салман Ализаде лишь в 2011 году).

На Кубке мира 1994 года в Бангкоке завоевал золотую медаль в наилегчайшем весе, в частности в финале взял верх над представителем Таиланда Вичайрачаноном Хадпо.

В 1996 году на чемпионате Европы в Вайле уже в 1/8 финала проиграл украинцу Сергею Ковганко. Прошёл отбор на летние Олимпийские игры в Атланте, но затем попал в дорожно-транспортное происшествие и из-за полученных травм вынужден был отказаться от поездки на Игры.

В 1997 году отметился выступлением на Кубке Мухаммеда Али в Луисвилле, но попасть здесь в число призёров не смог.

Министерством молодёжи и спорта Азербайджана был включён в число лучших азербайджанских боксёров XX века.

В 2001 году стал бронзовым призёром международного турнира «Ахмет Джёмерт» в Стамбуле, уступив в полуфинале полулёгкого веса представителю Турции Рамазу Палиани. Побывал на чемпионате мира в Белфасте, но выбыл здесь из борьбы за медали уже в 1/16 финала.

Был лучшим на Кубке Анвара Чоудри 2002 года в Баку, занял первое место на «Ахмет Джёмерт».

В 2003 году выступил на Мемориале Странджи в Пловдиве и на мировом первенстве в Бангкоке.

На чемпионате Европы 2004 года в Пуле дошёл до четвертьфинала лёгкого веса, где был побеждён турком Сельчуком Айдыном. Позже добавил в послужной список серебряную награду, полученную на Мемориале Странджи в Пловдиве — в решающем финальном поединке его победил представитель Англии Амир Хан. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх в Афинах — в категории до 60 кг благополучно прошёл первых двоих соперников по турнирной сетке, тогда как в третьем четвертьфинальном бою со счётом 11:23 потерпел поражение от титулованного кубинца Марио Кинделана, который в итоге и стал победителем этого олимпийского турнира. Сразу по окончании Олимпиады принял решение завершить спортивную карьеру.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта Азербайджана», награждён орденом «Слава» и медалью «Прогресс».

Впоследствии работал в Федерации бокса Азербайджана, занимал должность вице-президента. Неоднократно принимал участие в турнирах по боксу в качестве рефери, имеет статус судьи международной категории.

Примечания

Ссылки 
 
 Ровшан Гусейнов  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Боксёры Азербайджана
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по боксу
Заслуженные мастера спорта Азербайджана
Кавалеры ордена «Слава» (Азербайджан)
Награждённые медалью «Прогресс»